Josefina Carolina de Bélgica (; Bruselas, 18 de octubre de 1872 - Namur, 6 de enero de 1958) fue la penúltima hija de Felipe de Bélgica, conde de Flandes, y de la princesa María de Hohenzollern-Sigmaringen. Era la hermana mayor del rey Alberto I de Bélgica.

Vida 
Josefina contrajo matrimonio con su primo-hermano materno, el príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen, el 28 de mayo de 1894 en Bruselas. Él era el tercer hijo del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, hermano mayor de la madre de Josefina, y de la infanta Antonia de Braganza. Su matrimonio fue descrito como feliz. Vivieron en el castillo de Namedy, en el Rin, el cual habían adquirido en 1909. Durante la Primera Guerra Mundial, Josefina convirtió su casa en un hospital militar para los soldados heridos mientras que su marido servía como general prusiano. Agotado por años de batalla, falleció poco después de regresar a Namedy en 1919, a los 51 años. En 1935, Josefina entró a un convento benedictino en Namur, tomando el nombre de Hermana María Josefina, y permaneció allí como monja por el resto de su vida. Falleció el 6 de enero de 1958, a los 85 años. Está enterrada por deseo propio en el Couvent des Soeurs de Notre-Dame ("Convento de las Hermanas de Nuestra Señora") en Namur, junto a otras monjas de su comunidad.

Matrimonio e hijos 
Josefina y Carlos Antonio tuvieron cuatro hijos:

 Estefanía Josefina Carola Filipina Leopoldina María (Potsdam, 8 de abril de 1895 -  Dießen am Ammersee, 7 de agosto de 1975): se casó con Joseph Ernst, conde de Glött, el 18 de mayo de 1920 y se divorciaron el 25 de mayo de 1943.
 María Antonieta Guillermina Augusta Victoria (Potsdam, 23 de octubre de 1896 - Bolzano, 4 de julio de 1965): se casó con el barón Egon Eyrl von und zu Waldgries und Liebenaich el 27 de noviembre de 1924. Tuvieron cuatro hijos.
 Alberto Luis Leopoldo Tasilo (Potsdam, 28 de septiembre de 1898 - Bühl, 30 de julio de 1977): se casó con Ilse Margot von Friedeburg el 19 de mayo de 1921. Tuvieron cinco hijos.
 Enriqueta Leopoldina Guillermina (29 de septiembre de 1907 - 3 de octubre de 1907): falleció cuatro días después de su nacimiento.

Honores 

  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel, 19 de junio de 1894 (Reino de Portugal)
  Dama de la Orden de Santa Isabel, 1900 – regalo de bodas en honor a su hermano (Reino de Baviera)
  Dama de la Orden de Luisa (Imperio alemán)

Ancestros

Referencias 

Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Personas de Bruselas
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen